Драган Великич (; род. , , СФРЮ) — известный современный сербский писатель, эссеист, журналист, дипломат.

Биография 
Окончил филологический факультет Белградского университета. В 1994—1999 работал редактором на Radiо B’92, его статьи помещались на страницах печатных изданий Сербии («НИН», «Време», «Данас» и «Репортер») и Германии.

С июня 2005 года — посол государственного союза Сербия и Черногория в Австрии, с мая 2006 года после выхода Черногории из союза, продолжал исполнять обязанности посла Сербии в Вене (до 2013 года).

Творчество 
Автор романов, сборников повестей, рассказов и эссе.

Избранные произведения

Романы 
 «Via Pula» (1988),
 «Астраган» («Каракуль», 1991),
 «Hamsin 51» («Хамсин 51», 1993),
 «Себерни зид» («Северная стена», 1995),
 «Дантеов трг» («Площадь Данте», 1997),
 «Случај Бремен» («История с Бременом», 2001),
 «Досије Домашенски» («Досье Домашевская», 2003),
 «Руски прозор» («Русское окно», 2007)
 «Бонавиа»
 «Иследник» («Следователь», 2015)

Сборники рассказов 
 «Ложное движение» (1983) ,
 «Зимний сад» (1985)
 «Белград» (рассказ)

Сборники эссе 
 «Yu-тлантида» (1993),
 «Свалка» (1994)
 «Положение вещей» (1998).

Романы, рассказы и эссе Д. Великича переводились на немецкий, французский, итальянский, английский, выходили на словенском, чешском, испанском, венгерском, румынском, польском, голландском и русском языках.

Премии 
 Премия имени М. Црнянского за роман «Via pula» (1988)
 Стипендия Фонда Борислава Пекича за роман «Себерни зид»
 Премия журнала НИН за роман «Руски прозор» (2007)
 Премия Mitteleuropa Preis за роман «Руски прозорец» (2008)
 Премия «Меша Селимовича» за роман «Руски прозорец» (2009)
 Премия журнала НИН за роман «Иследник» (2015)

Примечания

Ссылки 
 Драґан Великич
 Драган Великич второй раз получил премию еженедельной газеты «НИН»

Писатели Сербии
Журналисты Сербии
Эссеисты Сербии
Дипломаты Сербии
Послы Сербии в Австрии
Лауреаты премии журнала НИН
Выпускники филологического факультета Белградского университета